zromanizowany odpowiednik imienia Walter
 Gauthier (Ontario)
 Jacques Gauthier
 Martin-Pierre Gauthier